Municipio de Fleming puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fleming (condado de Aitkin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Aitkin.
 Municipio de Fleming (condado de Pine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pine.